Kinnaman ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Kinnaman (* 1979), schwedischer Schauspieler
 Melanie Kinnaman (* 1953), US-amerikanische Tänzerin
 Melinda Kinnaman (* 1971), schwedische Schauspielerin